Cinema puede referirse a:

Cine 
 Cinematografía, es el arte de la creación de secuencias de imágenes que simulan movimiento
 Sala de cine (también llamado cinema), es un espacio acondicionado para la exhibición de películas compuesto por lo general de una pantalla de proyección y un patio de butacas

Música

Bandas 
 Cinema, una banda de Rock pop de la década de 1980, con sede de Chile
 Cinema, banda conformada por los exmiembros de Yes, Alan White y Chris Squire, y el exguitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page

Álbumes 
 Cinema (1984), álbum de Elaine Paige
 Cinema (1986), álbum de Nazareth
 Cinema (1990), álbum de Ian Campbell
 Cinema (2004), álbum de Rodrigo Leão
 Cinema (2010), álbum de The Cat Empire
 Cinema (2015), álbum de Andrea Bocelli

Canciones 
 «Cinema», canción de Nazareth de 1986
 «Cinema», canción de Ian Campbell de 1990
 «Cinema 1», «Cinema 2» y «Cinema 3» de Brockhampton del álbum Saturation III
 «Cinema», canción de Benny Benassi del álbum Electroman
  «Cinema», canción de Benny Benassi, remezclada por el DJ Skrillex
 «Cinema», canción de CIX de 2021